Богаткин — русская фамилия.

 

 Лембер-Богаткина, Валли (1921—2016) — эстонская художница.